Humniska (ukr. Гумниська, Humnyśka) – wieś na Ukrainie w rejonie trembowelskim należącym do obwodu tarnopolskiego.

Linki zewnętrzne 
  
  
 Humniska na stronie Rady Najwyższej Ukrainy

Wsie w obwodzie tarnopolskim
Rejon trembowelski